Никола́й Семёнович Федо́ркин (род. 6 февраля 1938 года, пос. Милюты, Хиславичского р-на, Смоленская область, СССР) — советский и российский философ, специалист в области истории социально-политической мысли и политологии. Доктор философских наук (1989), профессор.

Биография 
Родился 6 февраля 1938 года в посёлке Милюты Хиславичского р-на Смоленской области.

В 1966 году окончил философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1970 году там же окончил аспирантуру.

В 1966—1967 годах работал старшим преподавателем кафедры марксистско-ленинской философии Куйбышевского авиационного института.

В 1970—1973 годах — доцент кафедры марксистско-ленинской философии Рязанского радиотехнического института.

В 1973—1989 годах — старший научный сотрудник, а затем доцент кафедры истории социалистических учений философского факультета МГУ (С 1990 по 2008 гг. кафедра называлась "история социально-политических учений". С 2008 года является кафедрой факультета политологии МГУ, после переформатирования философского факультета). В 1984—1988 годах по совместительству работал заместителем декана факультета по учебной работе.

В 1986 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Утопический социализм идеологов революционного народничества и современность (П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачёв)».

В 1988—1989 годах по совместительству работал заместителем декана философского факультета МГУ по научной работе.

С 1990 года — профессор, а с 1991 года — заведующий кафедрой политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ.

В 1990—1991 годах был главным учёным секретарем Учёного совета МГУ.

Научная деятельность 
Н. С. Федоркин обосновывает новые подходы в изучении российской радикальной мысли в 70-х гг. XIX в. во время её кризиса и поворота к осмыслению возможностей марксизма.

Основой его концепции является развитие и обоснование ряда идей:
 Через анализ отношения ведущих идеологов радикального народничества к позитивизму, идеализму, дарвинизму и марксизму выявляется методологическая функция «антропологического принципа» в их мировоззрении, оказавшей большое воздействие на понимание ими идеалов социализма и путей их достижения. Таким раскрывается содержание структурирующих понятий теорий социализма российских радикалов: «научная философия», «научная социология», «научный социализм», «рабочий социализм», «социалистическая революция», «революционная партия», «переходный период», «интеллигенция» и сопоставление с понятиями марксистской теории социализма.
 Переход русских социалистов на позиции марксизма был связан не с эволюционными процессами внутри старых теорий народничества, а с качественным скачком в развитии освободительного движения и социалистической мысли, возникшего под воздействием плодов революционной практики народников 1870-х годов, объективно ускорявшей процесс выявления теоретической и методологической несостоятельности теорий русского «крестьянского социализма» XIX века.
 На путях поиска «научной философии», «правильной революционной теории» ведущие идеологи радикального народничества (П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин) частично образовали предметное поле новой отрасли обществознания — политические науки, внеся определённый вклад в разработку теории политических партий и политических элит, проблем политической и социальной психологии, отчасти опережая в этих разработках представителей западной политической социологии.
 Идеологии народнического типа освободившихся стран, ставших в 1970-е годы особой областью интересов советских обществоведов, имеют больше существенных различий, чем сходных черт с российской революционно-демократической идеологией XIX века.

Научные труды

Монографии 
 Федоркин Н. С. Утопический социализм идеологов революционного народничества. — М., 1984;
 Федоркин Н. С. История русского утопического социализма XIX века. — М., 1985 (Главы: В. Г. Белинский. У истоков утопического социализма в России; Теория утопического социализма П. Л. Лаврова; Утопический социализм М. А. Бакунина; Утопический социализм П. Н. Ткачёва;)
 Федоркин Н. С. Методологические проблемы исследования истории социалистических учений. — М., 1986 (в соавт. с Н. И. Бочкарёвым)
 Федоркин Н. С. Революционная демократия и марксизм. История, методология исследования и современность. — М., 1989 (в соавт. с Н. И. Бочкарёвым и М. А. Маслиным)

Статьи 
 Федоркин Н. С. Роль группы «Освобождения труда» в распространении марксизма в России // Вестник МГУ. Сер.12. — М., 1983. — № 5;
 Федоркин Н. С. В поисках пути к социализму. Д. И. Писарев (Осмысление революционной ситуации 1859—1861 гг.) // Из истории социалистических идей. Методология анализа и проблема личности. — Свердловск, 1984.
 Федоркин Н. С. Теория и практика избирательных кампаний в современной России: состояние и тенденции развития // Выборы: теория и практика. — М., 1998.

Примечания

Ссылки 
 Кафедра политологии и социологии политических процессов МГУ
 Публикации на сайте «ИСТИНА»

Философы СССР
Философы России
Политологи России
Социологи России
Выпускники философского факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Преподаватели Самарского государственного аэрокосмического университета
Преподаватели Рязанского государственного радиотехнического университета
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели социологического факультета МГУ
Социологи по алфавиту